Дуалност може да се отнася до:

 Дуалност във философията
 Дуалност в математиката
 Дуалност в електричество и магнетизъм

и други.